Алексáндр Петрóвич Воробьёв (14 февраля 1962, Гомель, Белорусская ССР, СССР — 15 января 2021, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РФ (2000).

Биография 
Александр Воробьёв родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. В 1979 году поступил в ГИТИС (курс И. Туманова), который окончил в 1983 году. После окончания института был призван на службу в армию. Демобилизовавшись, долгое время оставался без работы. В 1986 году был приглашён в Московский областной театр драмы, где проработал полтора сезона. Затем вновь наступил период безработицы: подрабатывал дворником, фотографом, грузчиком, строителем. В 1988 году участвовал в показах для актёров в театре Олега Табакова, которые успешно прошёл; с 1 января 1989 года являлся его актёром. Много снимался в кино, работал на телевидении.

Скончался в Москве на 59-м году жизни 15 января 2021 года в результате продолжительной болезни. Прощание с актёром прошло 18 января в Театре Олега Табакова, похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Творчество

Роли в театре 

 «Матросская тишина» А. Галича — Одинцов;
 «Звёздный час по местному времени» Г. Николаева — Василич;
 «Любовь как милитаризм» П.Гладилина — Константин Сергеевич;
 «Псих» А.Минчина — Санитар № 1;
 «Старый квартал» Т. Уильямса — Полицейский;
 «Когда я умирала» У.Фолкнера — Армстид;
 «Бег» М. Булгакова — Начальник станции;
 «Затоваренная бочкотара» В. Аксёнова — Бородкин-старший;
 «Крыша» А.Галина — Чмутин;
 «Признания авантюриста Феликса Круля» Т. Манна — Исаак Штюрцли;
 «Страсти по Бумбарашу» Ю. Кима — Василий Иванович;
 «Два ангела, четыре человека» В. Шендеровича — Пашкин;
 «Лицедей» Т.Бернхарда — Трактирщик;
 «Рассказ о семи повешенных» Л.Андреев — Янсон;
 «Похождение, составленное по поэме Н. В. Гоголя „Мёртвые души“» — Губернатор;
 «Рассказ о счастливой Москве» А. Платонова — Вневойсковик Комягин;
 «Отцы и дети» И. С. Тургенева — Базаров;
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше — Антонио.

Фильмография 

 2020 — Москвы не бывает — Толяныч
 2020 — Содержанки (2-й сезон) — Сергей, личный водитель Игоря Долгачёва
 2019 — Неоконченный бой — Сергей Иванович Ануфриев, военком
 2019 — Содержанки (1-й сезон) — Сергей, личный водитель Игоря Долгачёва
 2019 — Завод — Пыж
 2019 — Победители — Андрей Сергеевич Старцев, врач
 2018 — Семь пар нечистых — Вольский
 2014 — Косатка — Валентин Иванович Кольцов, генерал-майор полиции, начальник УВД г. Кострома
 2014 — На глубине — Миронович
 2012 — Моя большая семья (фильм) — Пётр
 2011 — Лето волков — Попеленко
 2010 — Шериф (фильм) — отец Кирилла
 2010 — Учитель в законе. Продолжение (фильм) — Александр Петрович Житников, частный детектив
 2010 — Тухачевский. Заговор маршала (фильм) — Александр Егоров
 2010 — Любовь под прикрытием — Сергей Сергеевич
 2010 — Женские мечты о дальних странах (фильм) — Виталий Иванович, начальник службы безопасности
 2009 — Исчезнувшие — Широков, старшина
 2009 — Безмолвный свидетель-3 (фильм) — оперативник
 2008 — Преступление будет раскрыто (фильм) — Степан Петрович, отец Маши Савицкой
 2008 — После жизни — Семён
 2008 — Кружева — Дмитрий Потапов, отец Кирилла
 2008 — Адмиралъ — часовой
 2008 — Ералаш (выпуск № 216, сюжет «Мумия») — учитель истории
 2007 — Полонез Кречинского (фильм) — Пахомов, дворник
 2007 — Ницше в России (фильм) — Чёрт
 2007 — На пути к сердцу (фильм) — Храпчук
 2007 — Морская душа — боцман Береговой
 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — слесарь
 2007 — Иное — Валентин Петрович Немов, следователь прокуратуры
 2007 — Громовы. Дом надежды — Леонид Богданович Шелест
 2007 — Бешеная
 2006 — Угон (телесериал)
 2006 — Заколдованный участок — Михаил Куропатов
 2005 — Хиромант — Потапов, подполковник, командир батальона
 2005 — Есенин — Прон
 2005 — Аэропорт (телесериал) — Егор Вадимович Ступин, пилот
 2004 — Узкий мост
 2004 — На углу у Патриарших-4 — Первушин, (в титрах не указан)
 2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — клиент Веры
 2003 — Участок — Куропатов Михаил
 2003 — Моя родня — Чепесюк
 2003 — Москва. Центральный округ
 2003 — Адвокат — Фёдор Кравченко, отец Насти
 2002 — Олигарх (фильм) — член Совета Безопасности
 2002 — Каменская 2 — Никифорчук
 2001 — Остановка по требованию-2 — грабитель
 2001 — На углу у Патриарших-2 — Свиридов, настоящий владелец такси
 2001 — Марш Турецкого — капитан Воробьёв
 2000 — Дальнобойщики (1-я серия «Русский конвой») — полковник
 2000 — 24 часа
 1991 — Опыт бреда любовного очарования — Анатолий Иванович санитар
 1990 — По 206-й… — Борис Матвеевич, следователь прокуратуры
 1988 — Меня зовут Арлекино — Лысый
 1982 — Семеро солдатиков — ''Среда

Семья 
Дочери Александра и Дария.

Примечания

Ссылки 
 Александр Воробьёв на сайте Московского театра-студии под руководством Олега Табакова 
 Александр Воробьёв на сайте www.biletleader.ru
 Александр Воробьёв на сайте www.rusakters.ru

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище